John Keene, né en  à Saint-Louis dans le Missouri, est un écrivain américain.

Biographie

Œuvre traduite en français

Récits

Références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en 1965
Naissance à Saint-Louis (Missouri)
Écrivain américain du XXe siècle
Écrivain américain du XXIe siècle
Écrivain afro-américain
Romancier américain du XXe siècle
Romancier américain du XXIe siècle
Romancier américain dont l'œuvre est marquée par les thèmes LGBT
Nouvelliste américain du XXe siècle
Nouvelliste américain du XXIe siècle
Poète américain du XXe siècle
Poète américain du XXIe siècle
Traducteur américain du XXe siècle
Traducteur américain du XXIe siècle
Traducteur depuis le portugais vers l'anglais
Lauréat de l'American Book Award
Étudiant de l'université Harvard
Étudiant de l'université de New York
Lauréat du prix MacArthur